Иневка:

 Иневка — деревня в Наро-Фоминском городском округе Московской области России;
 Иневка — река в Московской области России, левый приток Нары.